Сармиента () — род растений семейства Геснериевые () включающий в себя 2 видa стелющихся или лазящих многолетних полукустарников.

Этимология названия 
Род назван в честь  — испанского бенедиктинского монаха, филолога и натуралиста XVIII века.

Ботаническое описание 
Лазящие или стелющиеся эпифитные многолетние полукустарники. Стебли длинные тонкие, извилистые, слабо ветвящиеся, укореняющиеся в базальных узлах. Листья небольшие, супротивные, почти сидячие, яйцевидные или почти округлые, довольно мясистые, блестящие, голые, с малозаметным жилкованием, ближе к вершине зубчатые. Цветки пазушные, одиночные, свисающие. Чашелистики раздельные, линейные или ланцетные. Венчик трубчатый удлиненный, бочкообразный, с отгибом, разделённым на 5 округлых долей, алого цвета. Тычинки и пестик значительно длиннее венчика, общий вид напоминает цветок фуксии. Плод мясистая ягода.

Ареал и климатические условия 
Чили, предгорья Анд.

Использование в культуре 
Редкое в комнатной культуре растение.

Агротехника 
Растение выращивают при температуре около 18°С.

Виды

Примечания

Литература 
 Все о комнатных фиалках. / Ван дер Неер, — СПб.: ООО «С3КЭО Кристалл», М.: Оникс, 2007

Ссылки 
 Sarmienta in A. Weber & L. E. Skog 2007, Genera of Gesneriaceae.

Геснериевые
Таксоны растений, названные в честь людей